Фрунзень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Костіша.
 Фрунзень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Лунка.